La Qazaqstan Superkubogy 2014 è stata la 7ª edizione della Supercoppa kazaka.

La partita si è disputata a Astana allo stadio Astana Arena tra Aqtöbe, vincitore del campionato e Şaxter, vincitore della coppa.

A conquistare il trofeo è stato lo Aqtöbe per 1-0. Per la squadra di Aktobe è il terzo titolo.

Tabellino

Formazioni

Voci correlate 
 Qazaqstan Prem'er Ligasy 2013
 Qazaqstan Kubogy 2013

Calcio nel 2014
Qazaqstan Superkubogy
Competizioni sportive a Nur-Sultan